Бижамал Рамазанова (, 21 июня 1927, Капальский район, Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР — 8 ноября 2020, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахстанский партийный работник, государственный и общественный деятель, кандидат философских наук, профессор.

Биография 
Родилась в селе Кзылагаш Капальского района Талды-Курганской области.

В 1957 году окончила Алма-Атинский учительский институт.

В 1959 году окончила Казахский педагогический институт им. Абая.

Трудовую деятельность начала в 1941 году учителем средней школы.

С 1945 по 1950 годы — инструктор Талды-Курганского обкома партии, первый секретарь Талды-Курганского горкома ЛКСМ Казахской ССР.

С 1951 по 1957 годы — первый секретарь Талды-Курганского обкома ЛКСМ.

С 1959 по 1963 годы — секретарь Алма-Атинского обкома партии.

С 1963 по 1975 годы — секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

С 1963 по 1974 годы — депутат Верховного Совета Казахской ССР VI—VIII созывов.

С 1963 по 1976 годы — председатель Казахского комитета солидарности стран Азии и Африки.

С 1975 по 1982 годы — начальник Главного архивного управления при Совете Министров Казахской ССР.

С 1982 по 1992 годы — преподаватель ИПК работников культуры, Алма-Атинского строительно-дорожного института.

С 1982 года — на пенсии.

Член президиума Алматинского горсовета ветеранов войны и труда.

Награды 
СССР
 1948 — Орден Трудового Красного Знамени
 1956 — Орден Трудового Красного Знамени
 1966 — Орден «Знак Почёта»
 1971 — Орден «Знак Почёта»
 Награждена многочисленными правительственными и юбилейными медалями СССР.
 Награждена почётными грамотами Верховного Президиума Казахской ССР и СССР (1966, 1977).

Казахстан
 Орден Парасат
 Орден Курмет (15 декабря 2004 года)
 Почётная Грамота Республики Казахстан (10 декабря 2002 года)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Награждена благодарственным письмом Президента Республики Казахстан и золотым знаком и др.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Секретари Президиума Верховного Совета Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Республики Казахстан